Rob Zamuner (né le  à Oakville au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste d'ailier.

Carrière 
Repêché par les Rangers de New York en 1989, il signa comme agent libre pour le Lightning de Tampa Bay le  dont il devint le capitaine en 1998. Il termina sa carrière à Bâle en Suisse.

Il représenta le Canada lors des Jeux olympiques de 1998.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 1986-1987|| Platers de Guelph || OHL|| 62|| 6|| 15|| 21|| 8|| 5|| 0|| 5|| 5|| 2
|-
| 1987-1988|| Platers de Guelph ||  OHL|| 58|| 20|| 41|| 61|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1988-1989|| Platers de Guelph ||  OHL|| 66|| 46|| 65|| 111|| 38|| 7|| 5|| 5|| 10|| 9
|-
| 1989-1990|| Spirits de Flint || LIH|| 77|| 44|| 35|| 79|| 32|| 4|| 1|| 0|| 1|| 6
|-
| 1990-1991|| Rangers de Binghamton|| LAH|| 80|| 25|| 58|| 83|| 50|| 9|| 7|| 6|| 13|| 35
|-
| 1991-1992|| Rangers de Binghamton||  LAH|| 61|| 19|| 53|| 72|| 42|| 11|| 8|| 9|| 17|| 8
|-
| 1991-1992|| Rangers de New York|| LNH|| 9|| 1|| 2|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1992-1993|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 84|| 15|| 28|| 43|| 74|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1993-1994|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 59|| 6|| 6|| 12|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1994-1995|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 43|| 9|| 6|| 15|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1995-1996|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 72|| 15|| 20|| 35|| 62|| 6|| 2|| 3|| 5|| 10
|-
| 1996-1997|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 82|| 17|| 33|| 50|| 56|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 77|| 14|| 12|| 26|| 41|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 58|| 8|| 11|| 19|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| Sénateurs d'Ottawa|| LNH|| 57|| 9|| 12|| 21|| 32|| 6|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
| 2000-2001|| Sénateurs d'Ottawa|| LNH|| 79|| 19|| 18|| 37|| 52|| 4|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2001-2002|| Bruins de Boston|| LNH|| 66|| 12|| 13|| 25|| 24|| 6|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
| 2002-2003|| Bruins de Boston|| LNH|| 55|| 10|| 6|| 16|| 18|| 5|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2003-2004|| Bruins de Boston|| LNH|| 57|| 4|| 5|| 9|| 16|| 7|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2003-2004|| Bruins de Providence||  LAH|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| HC Bâle|| LNB || 40|| 10|| 24|| 34|| 91|| 12|| 7|| 7|| 14|| 24
|-
| 2005-2006|| Hockey Club Bolzano || Italie|| 17|| 8|| 10|| 18|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| HC Bâle|| LNA|| 12|| 1|| 2|| 3|| 26|| 4|| 1|| 0|| 1|| 10

| 798 || 139 || 172 || 311 || 467 || 34 || 4 || 5 || 9 || 26

Voir aussi

Notes et références

Naissance en septembre 1969
Naissance à Oakville (Ontario)
Joueur international canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Rangers de New York
Joueur des Spirits de Flint
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Rangers de New York
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Rangers de Binghamton
Joueur du HC Bâle
Joueur du HC Bolzano
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Champion du monde de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Capitaine du Lightning de Tampa Bay